Beker van België (dameshandbal)
 Beker van België (herenhandbal)